Gardom steht für
Garde Gardom (1924–2013), kanadischer Politiker
Grubenreihe von Gardom, eisenzeitlicher Fundplatz